Deksznie − wieś w województwie podlaskim w Polsce
 Deksznie − wieś w gminie rejonowej Soleczniki na Litwie